2. Liga, Zweite Bundesliga o 2. Fußball-Bundesliga – seconda divisione del campionato tedesco di calcio
 2. Liga o Fotbalová národní liga – seconda divisione del campionato ceco di calcio
 2. Liga – terzo livello del campionato croato maschile di pallanuoto
 2. Liga – seconda divisione del campionato montenegrino maschile di pallanuoto
 2. Līga – terza divisione del campionato lettone di calcio
 2. Liga – seconda divisione professionistica del campionato austriaco di calcio
 2. Liga – seconda divisione del campionato slovacco di calcio